Клэр Эли́забет Ко́ффи (, род. 14 апреля 1980, Сан-Франциско) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Клэр Коффи родилась в Сан-Франциско, штат Калифорния и закончила Северо-Западный университет в Эванстоне, штат Иллинойс, после чего начала карьеру актрисы с выступлений на сцене.

Коффи была гостем во многих телесериалах, среди которых «Западное крыло», «Детектив Раш», «Сильное лекарство», «Кости», «C.S.I.: Место преступления», «Морская полиция: Спецотдел» и «Ясновидец». Она добилась известности по своей роли в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», где снималась с 2007 по 2009 год. Также у Коффи была второстепенная роль в сериале «Компаньоны» в 2011—2012 годах.

С 2011 года по 2017 год Коффи играла роль Адалинды Шейд в телесериале «Гримм». В первом сезоне её появление носило периодический характер, а со второго она была повышена до основного состава.

Личная жизнь 
С 23 декабря 2013 года Клэр замужем за музыкантом , с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть сын — Кэлвин Юджин Тайл (род. 15.05.2015).

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета